También escrito Bruehl

Brühl puede hacer referencia:

Ciudades
 a Brühl (Baden-Wurtemberg);
 a Brühl (Renania del Norte-Westfalia);

Distritos o calles
 a la calle Brühl, en Leipzig;

Personas
 al Conde Heinrich von Brühl;
 a Helmut Müller-Brühl;
 a Lucien Lévy-Bruhl;
 a Marie von Brühl;
 a Daniel Brühl;
 a Paul Johannes Brühl.